Finisterre puede referirse a:

Topónimos

Finisterre (España), municipio español.
Finisterre (Francia), departamento francés.
Comarca de Finisterre
Cabo Finisterre
Montes Finisterre, en Papúa Nueva Guinea.

Batallas

Batalla de Finisterre, batalla naval.
Batalla del cabo Finisterre (1761), Batalla naval de 1761. 
Primera batalla del Cabo de Finisterre, batalla naval de 1747.
Segunda batalla del Cabo de Finisterre, batalla naval de 1747.
Tercera batalla del Cabo de Finisterre, batalla naval de 1805.

Barcos

Cap Finisterre (1911).
FV Finisterre.
HMS Finisterre (D55), destructor inglés de la clase Batalla.
MS Cap Finisterre (1956).

Arte y literatura

Finisterre (poesía), libro de poesías de Eugenio Montale (1943).
Finisterre universe, mundo ficticio de la novelista Caroline Janice Cherry.
Finisterre (grupo musical), grupo musical italiano (Génova, 1993).
Finisterre (Saint Etienne), álbum del grupo Saint Etienne.
Finisterra (álbum), quinto disco de Mägo de Oz.
Finisterra (canción), canción del grupo Mägo de Oz.

Otros usos

Finisterre (apellido), apellido hispanoportugués.
Finisterrae, supercomputador español del año 2007.
Lenguas Finisterre-Huon, el mayor grupo de las lenguas trans-neoguineanas.
Universidad Finis Terrae, Chile.